Елыка́евское се́льское поселе́ние — упразднённое муниципальное образование в Кемеровском районе Кемеровской области. Административный центр — село Елыкаево.

География 
Елыкаевское сельское поселение расположено на правом берегу реки Томь. На западе оно граничит с Береговым сельским поселением.

История 
Елыкаевское сельское поселение образовано 17 декабря 2004 года в соответствии с Законом Кемеровской области № 104-ОЗ. В его состав вошли 20 населённых пунктов бывших Андреевской, Елыкаевской, Силинской, Старочервовской сельских территорий (сельсоветов).

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации поселения

Муниципальные образования Кемеровского района
Упразднённые сельские поселения Кемеровской области
Сельские поселения, упразднённые в 2019 году